Clemente se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Simón de Rojas Clemente y Rubio
 Simon de Rojas Clemente y Rubio